(« lézards à dos raide ») est un clade éteint de dinosaures de la famille des Abelisauridae dérivés, connu uniquement par des restes fossiles sud-américains. Ils représentent certains des plus grands membres des Abelisauridae, avec une longueur moyenne de 7 à 9 mètres. Le clade est défini comme le clade le plus inclusif contenant Carnotaurus mais pas Ilokelesia, Skorpiovenator ou Majungasaurus.

Classification

Traits distinctifs 
Furileusauria se distingue par plusieurs traits exclusifs aux membres de ce clade. Ce sont : 

 la présence d'une pointe dans la zone médiane de la face postérieure du processus ventral du postorbitaire
 la présence d'un bourrelet suivi d'une encoche profonde dans le contact postorbitaire-squamosal
 l'absence de fenêtre entre les frontal, postorbitaire et lacrymale
 une projection antérieure de l'extrémité distale des épiphophyses cervicales
 le bord postérieur des postzygapophyses au niveau de l'articulation intervertébrale des vertèbres dorsales
 une morphologie en forme de croissant de l'extrémité distale des processus transverses des vertèbres caudales antérieure et moyenne
 les apophyses transverses des vertèbres caudales antérieures élargies distalement et seulement projetées vers l'avant
 une marge externe convexe des processus transverses des vertèbres caudales antérieures
 crête cnémiale du tibia avec un processus renversé

Phylogénie 
Dans la description de l'abélisauridé Llukalkan, les auteurs ont effectué une analyse phylogénétique pour tester les affinités du nouveau taxon. L'arbre de consensus strict simplifié de l'analyse est présenté ci-dessous.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2016
Paléontologie au Brésil
Paléontologie en Argentine